Hubert Dupont (Lyon, 13 november 1980) is een voormalig Frans wielrenner die vrijwel zijn gehele carrière reed voor AG2R La Mondiale. Zijn specialiteit was het klimwerk. In 2006 won Dupont het bergklassement in de Ronde van het Baskenland.

Belangrijkste overwinningen 

2004
5e etappe Baby Giro
2006
Bergklassement Ronde van het Baskenland

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Ploegen 
 2004 –  R.A.G.T. Semences-MG Rover (stagiair vanaf 1-9)
 2005 –  R.A.G.T. Semences
 2006 –  AG2R Prévoyance
 2007 –  AG2R Prévoyance
 2008 –  AG2R La Mondiale
 2009 –  AG2R La Mondiale
 2010 –  AG2R La Mondiale
 2011 –  AG2R La Mondiale
 2012 –  AG2R La Mondiale
 2013 –  AG2R La Mondiale
 2014 –  AG2R La Mondiale
 2015 –  AG2R La Mondiale
 2016 –  AG2R La Mondiale
 2017 –  AG2R La Mondiale
 2018 –  AG2R La Mondiale
 2019 –  AG2R La Mondiale

Externe link 

 

Frans wielrenner